Thomas Townshend kan syfta på:

* Thomas Townshend (1701–1780), brittisk politiker
 Thomas Townshend, 1:e viscount Sydney (1733-1800), brittisk peer och politiker